Volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Maricopa (Arizona)
Maricopa (Californië)
Maricopa (geslacht), een geslacht van vlinders